Nils Stenqvist kan avse:

Nils Stenqvist (konstnär) – svensk konstnär
Nils Stenqvist (militär) – svensk militär (överste 1. graden)